Sărățica se poate referi la următoarele localități:

Localități din Republica Moldova
Sărățica Nouă, Leova
Sărățica Veche, Leova

Localități din Ucraina
Sărățica, Tarutino
Sărățica Nouă, Tarutino